Список млекопитающих, обитающих на территории Швеции (северная Европа).

С 79 указанных в таблице видов, 0 находится под критической угрозой, 1 находится под угрозой исчезновения, 0 подверженные, 5 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Млек